Посол Непала в Москве является официальным представителем правительства в Катманду при правительстве России.

Список представителей

См. также 
Список послов СССР и России в Непале

Примечания

Ссылки 

Списки послов в России
Послы Непала